Velika nagrada Avstralije 2016 je prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 20. marca 2016 na uličnem dirkališču Melbourne Grand Prix Circuit v Melbournu. Zmagal je Nico Rosberg, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretji pa je bil Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
|{{nowrap| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:25,351
|1:24,605
|1:23,837
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
|{{nowrap| Nico Rosberg
|Mercedes
|1:26,934
|1:24,796
|1:24,197
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|5
|{{nowrap| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:26,945
|1:25,257
|1:24,675
|align="center"|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|7
|{{nowrap| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:26,579
|1:25,615
|1:25,033
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|33
|{{nowrap| Max Verstappen
|Toro Rosso-Ferrari
|1:25,934
|1:25,615
|1:25,434
|align="center"|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|19
|{{nowrap| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:25,918
|1:25,644
|1:25,458
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|55
|{{nowrap| Carlos Sainz, Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|1:27,057
|1:25,384
|1:25,582
|align="center"|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|3
|{{nowrap| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:26,945
|1:25,599
|1:25,589
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center" |11
|{{nowrap| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:26,607
|1:25,753
|
|align="center"|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|27
|{{nowrap| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|1:26,550
|1:25,865
| 
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|77
|{{nowrap| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|1:27,135
|1:25,961
| 
|align="center"|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|14
|{{nowrap| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:26,537
|1:26,125
| 
|align="center"|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|22
|{{nowrap| Jenson Button
|McLaren-Honda
|1:26,740
|1:26,304
| 
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|30
|{{nowrap| Jolyon Palmer
|Renault
|1:27,241
|1:27,601
|
|align="center"|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|20
|{{nowrap| Kevin Magnussen
|Renault
|1:27,297
|1:27,742
|
|align="center"|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|9
|{{nowrap| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:27,435
|
|
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|12
|{{nowrap| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|1:27,958
|
|
|align="center"|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|26
|{{nowrap| Daniil Kvjat
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:28,006
|
|
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|8
|{{nowrap| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:28,322
|
|
|align="center"|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|21
|{{nowrap| Esteban Gutiérrez
|Haas-Ferrari
|1:29,606
|
|
|align="center"|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|88
|{{nowrap| Rio Haryanto
|MRT-Mercedes
|1:29,627
|
|
|align="center"|22
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|22
|align="center"|94
|{{nowrap| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|1:29,642
|
|
|align="center"|21
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"| 6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|57
|1:48:15,565
|2
|25
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"| 44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|57
| +8,060
|1
|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"| 5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|57
| +9,643
|3
|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"| 3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|57
| +24,330
|8
|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"| 19
| Felipe Massa 
|Williams-Mercedes
|57
| +58,979
|6
|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"| 8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|57
| +1:12,081
|19
|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"| 27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|57
| +1:14,199
|10
|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"| 77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|57
| +1:15,153
|16
|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"| 55
| Carlos Sainz, Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|57
| +1:15,680
|7
|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"| 33
| Max Verstappen
|Toro Rosso-Ferrari
|57
| +1:16,833
|5
|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"| 30
| Jolyon Palmer
|Renault
|57
| +1:23,399
|13
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"| 20
| Kevin Magnussen
|Renault
|57
| +1:25,606
|14
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"| 11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|57
| +1:31,699
|9
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"| 22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|56
| +1 krog
|12
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"| 12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|56
| +1 krog
|17
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"| 94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|56
| +1 krog
|21
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"| 9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|38
| Motor
|15
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"| 7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|21
| Motor
|4
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"| 88
| Rio Haryanto
|MRT-Mercedes
|17
| Okvara
|22
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"| 21
| Esteban Gutiérrez
|Haas-Ferrari
|16
| Trčenje
|20
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"| 14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|16
| Trčenje
|11
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|DNS
|align="center"| 26
| Daniil Kvjat
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|0
| Ni štartal
| 18
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2016
2016